Royal Botanic Gardens eller Royal Botanical Gardens kan avse:

Australien
 Royal Botanic Gardens, Sydney

Indien
 Royal Botanic Gardens – i Calcutta numera Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanic Garden

Spanien
 Royal Botanic Gardens – engelskt namn på Real Jardín Botánico de Madrid

Storbritannien
 Royal Botanic Garden Edinburgh – i Skottland
 Royal Botanic Gardens, Kew – i Kew Gardens, England